Oberto puede referirse a:
 Oberto, ópera en dos actos con música de Giuseppe Verdi
 Oberto I, conde palatino italiano que fue conde de Milán.
 Oberto II, conde de Biandrate en Lombardía, y un participante en la Cuarta Cruzada.
 Fabricio Oberto, exjugador de básquetbol argentino.
 Juan Cruz Oberto, jugador de básquetbol argentino.